Марула́нда () — испанская фамилия:
 Маруланда, Лина (1980—2010) — колумбийская фотомодель
 Маруланда, Мануэль (1930—2008) — создатель и многолетний руководитель РВСК